Muraenesox är ett släkte av fiskar. Muraenesox ingår i familjen Muraenesocidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ålartade fiskar
Muraenesox